

Giorno 1 (30 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Daniel Evans [25],  Dominic Thiem [4],  Hubert Hurkacz [19]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [26]

Giorno 2 (31 Maggio)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Grigor Dimitrov [16],  Lorenzo Sonego [26],  David Goffin [13]
 Singolare femminile:  Kiki Bertens [16],  Bianca Andreescu [6],  Johanna Konta [19],  Garbiñe Muguruza [12],  Petra Martić [22]

Giorno 3 (1 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Ugo Humbert [29],  Andrej Rublëv [7],  Félix Auger-Aliassime [20]
 Singolare femminile:  Naomi Ōsaka [2] (Rit.),

Giorno 4 (2 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Roberto Bautista Agut [11],  Karen Chačanov [23]
 Singolare femminile:  Belinda Bencic [10],  Veronika Kudermetova [29],

Giorno 5 (3 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Gaël Monfils [14],  Aslan Karacev [24],  Taylor Fritz [30],  Alex De Minaur [21],  Nikoloz Basilašvili [28]
 Singolare femminile:  Ashleigh Barty [1] (rit.),  Ekaterina Aleksandrova [32],  Karolína Plíšková [9]

Giorno 6 (4 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Fabio Fognini [27],  Casper Ruud [15],  Reilly Opelka [32],  John Isner [31]
 Singolare femminile:  Aryna Sabalenka [3],  Madison Keys [23]

Giorno 7 (5 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile: 
 Singolare femminile:  Karolína Muchová [18],  Elina Svitolina [5],  Jessica Pegula [28],  Anett Kontaveit [30],  Jennifer Brady [13],  Elise Mertens [14]

Giorno 8 (6 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Pablo Carreño Busta [12],  Cristian Garín [22]
 Singolare femminile:  Viktoryja Azaranka [15],  Markéta Vondroušová [20],  Serena Williams [7]

Giorno 9 (7 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Jannik Sinner [18]
 Singolare femminile:  Ons Jabeur [25],  Sofia Kenin [4]

Giorno 10 (8 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [2]
 Singolare femminile:  Paula Badosa [33],  Elena Rybakina [21]

Giorno 11 (9 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Diego Schwartzman [10],  Matteo Berrettini [9] 
 Singolare femminile:  Cori Gauff [24],  Iga Świątek [8]

Giorno 12 (10 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile: 
 Singolare femminile:  Maria Sakkarī [17]

Giorno 13 (11 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [6],  Rafael Nadal [3]
 Singolare femminile:

Giorno 14 (12 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile: 
 Singolare femminile:  Anastasija Pavljučenkova [31]

Giorno 15 (13 Giugno)
Programma della giornata
Teste di serie eliminate: 
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [5]
 Singolare femminile:

Open di Francia 2021